Zingarelli est un patronyme italien porté par les personnalités suivantes :
Italo Zingarelli (1930-2000), cinéaste italien ;
Niccolò Antonio Zingarelli (1752-1837), compositeur italien ;
Nicola Zingarelli (1860-1930), philologue italien.

Patronyme italien